А́дамс () — округ в штате Индиана, США. Официально образован 1-го марта 1836 года.  Получил своё название в честь шестого президента США Джонa Куинси Адамсa. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 34 387 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 880,523 км2, из которых 878,089 км2 суша и 2,435 км2 или 0,280 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 33 625 жителей в составе 11 818 домашних хозяйств и 8 662 семей. Плотность населения составляет 38,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 12 404 жилых строений, при плотности застройки около 14-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 97,31 %, афроамериканцы — 0,14 %, коренные американцы (индейцы) — 0,17 %, азиаты — 0,20 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 1,47 %, представители двух или более рас — 0,68 %. Испаноязычные составляли 3,32 % населения независимо от расы.

В составе 37,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 61,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,00 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,60 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,81 человека, и средний размер семьи 3,37 человека.

Возрастной состав округа: 31,10 % моложе 18 лет, 9,10 % от 18 до 24, 26,30 % от 25 до 44, 20,10 % от 45 до 64 и 20,10 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 33 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 93,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 40 625 USD, на семью — 46 749 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 32 332 USD против 23 119 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 704 USD. Около 6,10 % семей и 9,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 13,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,60 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Адамс, штат Индиана
  Maumee Valley Heritage Corridor
  Adams County InDepth Profile: STATS Indiana 
  County Highlights: Adams County: Hoosiers by the Numbers

Округа Индианы